Michael Whelan ist der Name folgender Personen:

* Michael Whelan (Schriftsteller) (1858–1937), kanadischer Schriftsteller und Dichter 
 Michael Whelan (Maler) (* 1950), US-amerikanischer Maler und Illustrator 
 Michael John Whelan (* 1931), britischer Physiker